Dans la mythologie grecque, Étéocle (correspondant à la fois au nom Étéoclès et au nom Étéoclos) peut désigner :
 Étéocle, fils d'Œdipe, roi de Thèbes, qui s'entretua avec son frère Polynice ;
 Étéocle, fils d’Andréos roi de Béotie ;
 Étéocle, fils d’Iphis, participant à la guerre des sept chefs.